International Lawn Tennis Challenge 1935 je bil trideseti teniški turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izidi

Ameriški del

Severna in Srednja Amerika

Južna Amerika

Finale
ZDA so premagale Brazilijo b.b.

Evropski del

Finale

Mednarodni del

Challenge

1935 v športu
1935